Caracas kan syfta på följande:

 11083 Caracas − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Ecuador 

 Bahía de Caráquez (ort), Manabí,

Indonesien 

 Desa Caracas (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,64), Jawa Barat, 
 Desa Caracas (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 108,50), Jawa Barat,

Venezuela 

 Caracas, stad, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar